Bébé's Kids – film animato del 1992
 Bébé's Kids – videogioco del 1994 blandamente ispirato al film omonimo